171 rok naszej ery
 171 rok przed naszą erą
 171 liczba naturalna
 galaktyka NGC 171
 planetoida (171) Ophelia
 droga wojewódzka nr 171
 linia kolejowa nr 171